

Cuisine 

 Cookie, biscuit sec aux pépites de chocolat

Informatique 

 Cookie, information transmise par le protocole HTTP
 Secure cookie, type de cookie.

Culture 

 Cookie, film réalisé en 1989 par Susan Seidelman
 Cookie, film réalisé en 2012 par Léa Fazer
 Cookie, magazine américain
 Cookie, magazine de mangas
 Cookie, un jeu vidéo d’action et de plates-formes (1983)

Voir aussi 

 
 The Cookies, girl group américain des années 1950 et 60
 Cookie Dingler, groupe de musique français